hrabstwo Meigs (ang. Meigs County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Meigs (ang. Meigs County) w USA, w stanie Tennessee